Bersac steht für:

 Petit-Bersac, französische Gemeinde im Département Dordogne
 Bersac-sur-Rivalier, französische Gemeinde im Département Haute-Vienne